Август Дікман (1912—1943) — німецький воєначальник, СС-штандартенфюрер часів Третього Рейху (посмертно 1943).
 Адольф Дікман (1914—1944) — командир частин військ СС, штурмбанфюрер СС. Військовий злочинець, який наказав знищити мешканців французького села Орадур-сюр-Глан 10 червня 1944 року.
 Вальтер Дікман (1869—1925) — німецький хімік.
 Джанет Дікман (* 1954) — американська спортсменка — стрільчиня з лука; учасниця трьох Олімпійських ігор. Чотириразова чемпіонка Панамериканських ігор.
 Йоганнес Дікман (1893—1969) — німецький журналіст і політичний діяч НДР. Член ЛДПН. Голова Народної палати НДР у 1949—1969 роках.
 Кароліна Дікман (* 1978) — бразильська кіноакторка.
 Крістіна Дікман (* 1977) — венесуельська модель та акторка.

 Дікман — колишній багатофункціональний стадіон в районі Варвік-Дікман в Енсхеде, Нідерланди.